Nimrod (personatge del Gènesi), fill de Cuix, net de Cam i besnét de Noè
 Nimrod (informàtica), ordinador construït al Regne Unit per la companyia Ferranti, per executar un videojoc
 Nimrod (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Expedició Nimrod, primera de les tres expedicions a l'Antàrtic comandades per Ernest Shackleton
 Fortalesa de Nimrod, castell medieval al nord dels alts del Golan
 Illes Nimrod, grup d'illes de les quals va informar per primera vegada l'any 1828 el Capità Eilbeck, del vaixell Nimrod